Cobb steht für:

 Cobb (Name), englischer Personenname (mit Namensträgern)
 Lake Cobb, ein Gebirgssee auf der Südinsel von Neuseeland
 Cobb Highway, Staatsstraße in Australien
 Cobb Salad, ein gemischter Salat
 Cobb-Syndrom, eine Gefäßmissildung
 Cobb-Wert, Wasseraufnahme-Messwert für Papier
 Cobb-Winkel, Klassifikator für Wirbelsäuleverbiegungen
 Cobb-Douglas-Funktion

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cobb (Georgia), im Sumter County
 Cobb (Indiana), im Vigo County
 Cobb (Kalifornien), im Lake County
 Cobb (Kentucky), im Caldwell County
 Cobb (Louisiana), im Ouachita Parish
 Cobb (St. Clair County, Missouri)
 Cobb (Stoddard County, Missouri)
 Cobb (Montana), im Ravalli County
 Cobb (New York), im Suffolk County
 Cobb (Oklahoma), im Bryan County
 Cobb (Oregon), im Umatilla County
 Cobb (Texas), im Kaufman County
 Cobb (West Virginia), im Greenbrier County
 Cobb (Wisconsin), im Iowa County
 Cobb City, im Etowah County, Alabama
 Cobb Cove, im Oxford County, Maine
 Cobb Cross Roads, im Holmes County, Florida
 Cobb Crossing, im Paulding County, Georgia
 Cobb County, Verwaltungseinheit in Georgia

Fließgewässer:
 Cobb Hollow Creek, Fließgewässer im Cheatham County, Tennessee
 Cobb Jones Creek, Fließgewässer im Franklin County, Texas
 Cobb Mill Creek, Fließgewässer im Northampton County, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Cobb House, in Grove Hill, Alabama, ID-Nr. 99000888
 Cobb School, in Hardwick, Vermont, ID-Nr. 93001007
 Cobb-Treanor House, in Athens, Georgia, ID-Nr. 79000705
 Cobb-Weber House, in Arkadelphia, Arkansas, ID-Nr. 02000956

Siehe auch:
 COB
 Cobb Building
 Cobb Island
 Cobb Lake
 Cobb Town
 Cobb Township
 Cobb River
 Cobbe
 Kubb